Dundee puede referirse a:

Personas 
 Angelo Dundee, sobrenombre de Angelo Mirena (1921 - 2012), entrenador de boxeo estadounidense.
 Bill Dundee sobrenombre de William "Bill" Crookshanks (1943 - ), luchador profesional australiano.
 John Graham, I vizconde de Dundee (h. 1648 - 1689). Soldado y noble escocés.
 Thomas de Dundee (s. XIII - 1325), prelado escocés.

Toponimia 
 Dundee, cuarta mayor ciudad de Escocia.
 Dundee, cantón de la provincia de Quebec, Canadá. 
 Isla Dundee, una isla de la Antártida.

en Estados Unidos
 Dundee, pueblo de Florida, Estados Unidos. 
 Dundee, ciudad de Iowa, Estados Unidos. 
 Dundee, ciudad de Minnesota, Estados Unidos. 
 Dundee, villa de Míchigan, Estados Unidos. 
 Dundee, villa de Nueva York, Estados Unidos. 
 Dundee, lugar designado por el censo de los Estados Unidos en Ohio. 
 Dundee, ciudad de Oregón, Estados Unidos. 
 East Dundee, villa de Illinois, Estados Unidos.
 West Dundee (Illinois), villa de Illinois, Estados Unidos. 
 Municipio de Dundee, municipio de Illinois, Estados Unidos.
 Municipio de Dundee, municipio de Dakota del Norte, Estados Unidos. 
 Municipio de Dundee, municipio de Míchigan, Estados Unidos.

Lugares 
 Aeropuerto de Dundee, aeropuerto ubicado en la ciudad de Dundee.
 Universidad de Dundee, universidad ubicada en la ciudad de Dundee.

Otros 
 Dundee Football Club, club escocés de fútbol que juega en la Primera División de Escocia.
 Dundee United Football Club, club escocés de fútbol que juega en la Premier League de Escocia.
 Cocodrilo Dundee, película cómica de 1986.
 Cocodrilo Dundee 2, película cómica de 1988 y secuela de la anterior.
 Crocodile Dundee in Los Angeles, película cómica de 2001 y secuela de las dos anteriores.